Colégio Cenecista Felipe Tiago Gomes é uma instituição de ensino privada da cidade de Novo Hamburgo. Está em funcionamento desde 1 de junho de 1970. É mantido pela rede de escolas CNEC -Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, a maior da América Latina. Atualmente, está sob a direção da sra. Camile Moreira Alves. Conta com mais de 500 alunos e oferece ensino fundamental, médio, técnico e centro de idiomas. Possui cerca de 35 professores e 20 funcionários.

Instituições de ensino fundamental do Rio Grande do Sul
Instituições de ensino médio do Rio Grande do Sul
Educação em Novo Hamburgo
Campanha Nacional das Escolas da Comunidade
Escolas particulares do Rio Grande do Sul